La formula molecolare C18H12 può indicare:
 Naftacene
 Crisene

Formule molecolari